Доминация (от , господство):
 Доминация (шахматы) — контроль над группой полей;
 Отношение доминации — отношение между узлами синтаксического дерева в грамматике составляющих.

См. также 
 Доминанта
 Доминирование